Niokolo Koba, cours d'eau du Sénégal
 Parc national du Niokolo-Koba, au Sénégal